Duck Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Duck Island (Alaska)
 Duck Island (Middlesex County, Connecticut)
 Duck Island (New Haven County, Connecticut)
 Duck Island (Georgia)
 Duck Island (Fulton County, Illinois)
 Duck Island (Lake County, Illinois)
 Duck Island (Wabash County, Illinois)
 Duck Island (Kalifornien)
 Duck Island (Hancock County, Maine)
 Duck Island (Knox County, Maine)
 Duck Island (York County, Maine)
 Duck Island (Somerset County, Maryland)
 Duck Island (Washington County, Maryland)
 Duck Island (Massachusetts)
 Duck Island (Chippewa County, Michigan)
 Duck Island (Huron County, Michigan)
 Duck Island (Minnesota)
 Duck Island (Richland County, Montana)
 Duck Island (Valley County, Montana)
 Duck Island (Nebraska)
 Duck Island (New Jersey)
 Duck Island (Franklin County, New York)
 Duck Island (Kings County, New York)
 Duck Island (Orange County, New York)
 Duck Island (Suffolk County, New York)
 Duck Island (North Carolina)
 Duck Island (Ohio)
 Duck Island (South Carolina)
 Duck Island (Tennessee)
 Duck Island (Washington)
 Duck Island (Wisconsin)

in Australien:
 Duck Island (Victoria)